Mirscy herbu własnego – polski ród książęcy
 Mirscy herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Mirscy herbu Odrowąż – polski ród szlachecki